Michael Young (sociólogo) (1915–2002) — sociólogo, político e ativista social britânico
Mike Young (animador) (n. 1956) — rodutor de animação para televisão norte-americano nascido no País de Gales

Desambiguações de antropônimos